Diese Liste führt alle Fussballvereine, die seit 1897 in der höchsten Liga des Schweizerischen Fussballverbandes gespielt haben.

Insgesamt haben 76 verschiedene Vereine mindestens einmal in der höchsten Liga gespielt. Jedoch bestehen von diesen nur noch 51; 21 wurden aufgelöst. Vier weitere Vereine fusionierten mit anderen Teilnehmern der höchsten Liga (der FC Neuchâtel mit dem FC Vignoble zu Cantonal Neuchâtel und Cantonal Neuchâtel wiederum mit dem FC Xamax zu Neuchâtel Xamax, der FC Genf mit Urania Genève Sport und Fortuna Zürich mit dem FC Blue Stars Zürich). Der Grasshopper Club Zürich hat die meisten Saisons in der höchsten Liga bestritten, nämlich deren 113. Danach folgt der BSC Young Boys mit 110. Auf Platz drei folgt der FC Basel mit 108 Saisons. Der älteste noch bestehende Verein, welcher mindestens einmal in der höchsten Liga gespielt hat, ist der FC St. Gallen (Gründungsdatum: 19. April 1879). Dreizehn verschiedene Vereine aus dem Kanton Zürich haben bereits einmal in der höchsten Liga gespielt; so viele wie aus keinem anderen Kanton.

Bezeichnung der höchsten Liga 
Seit Einführung der Fussball-Liga in der Schweiz wurde deren Name mehrere Male geändert.

 1897/98: Ruinart-Pokal (inoffiziell)
 1898/99–1929/30: Serie A
 1930/31: 1. Liga
 1931/32–1943/44: Nationalliga
 1944/45–2002/03: Nationalliga A
 seit 2003/04: Super League

Erklärung zur Liste 
Stand: Saison 2016/17
 Vereinsname: Nennt den Namen des Fussballvereins.
 Kanton/Staat: Zeigt den Kanton, respektive den Staat an, in welchem sich der Klub befindet.
 Gründungsdatum: Bei Neugründungen wird nur das letzte Datum angegeben.
 Liga: Zeigt die aktuelle Liga des Vereins auf. Vereine die momentan in der höchsten Liga spielen, sind  farblich hinterlegt.
 Region: Zeigt an, welchem Regionalverband der Verein zugehört.
 Saisons: Die Anzahl Saisons in der höchsten Schweizer Liga.
 Logo: Zeigt das Vereinslogo an.

Hinweis: Die Liste ist Sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Siehe auch 
 Gliederung der Schweizer Regionalfussballverbände

Weblinks 
 Website des Schweizerischen Fussballverbands
 Switzerland 1st Level All-Time Table

Einzelnachweise 

 
Schweiz